Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Q36.5 Pro Cycling in der Saison 2023.

Mannschaft

Siege

UCI-Weltranglisten-Platzierungen

Weblinks 
 

Radsportteam 2023